Pampa Blanca bezeichnet:

 Pampa Blanca (Catamarca), Ort in Argentinien
 Pampa Blanca (Jujuy), Ort in Argentinien